Cattura – album di Renato Zero del 2003
 Cattura e sequestro del carbonio – confinamento geologico dell'anidride carbonica
 Cattura elettronica – modo in cui può avvenire il decadimento β
 Cattura fluviale – fenomeno geomorfologico
 Cattura – in ambito militare